Standard telewizji – zbiór wymagań opisujących szczegółowe parametry sygnału telewizyjnego. W standardzie zdefiniowane są zazwyczaj między innymi:
polaryzacja
liczba linii obrazu
liczba obrazów na sekundę
częstotliwość odchylania poziomego i pionowego
raster kanałowy
pasmo sygnału wizji
częstotliwość podnośnej fonii

Standard nadawania i odbioru sygnału telewizyjnego w Polsce to D/K (określany też jako OIRT), natomiast w Europie Zachodniej - B/G (nazywany też jako CCIR). Praktycznie oba standardy są identyczne pod względem parametrów sygnału wizji.

Bibliografia
Kałużny P.: Telewizyjne systemy dozorowe, WKiŁ, Wydanie I, Warszawa 2008.

Telewizja